De Frégeville est un nom de famille de la noblesse française qui peut faire référence à :

 Charles Louis Joseph de Gau de Frégeville (1762-1841), général et homme politique français ; 
 Jean-Henri-Guy-Nicolas de Frégeville, marquis de Grandval (1748-1805), officier général et législateur français.

Patronyme français